

Pigeon Hill, village au Nouveau-Brunswick ;
 Pigeon Hill, hameau fusionné à Saint-Armand au Québec ;
 bataille de Pigeon Hill, bataille qui s'y est déroulée en 1866 ;

Baie de Pigeon Hill, au Maine ;
 Pigeon Hill, une zone non incorporée dans le comté de Clarke en Virginie ;
 Pigeon Hill, une zone non incorporée dans le comté d'Essex en Virginie.